Монтей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Монтей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Монтей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Монтей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос